Aquiles Serdán 2da. Sección kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Aquiles Serdán 2da. Sección, Jalapa, Tabasco, 
 Aquiles Serdán 2da. Sección, Huimanguillo, Tabasco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar